Агрошан () — португальська власна назва.

Топоніми

Віларіню-де-Агрошан — парафія.